Odile de Provence, dite aussi Odile de Nice ou Odile de Reillane-Vence (976 – 1032), serait la fille d'Annon de Vence.

Biographie 

Odile de Provence épouse vers 999, Miron-Laget de Sisteron, et ensuite Laugier de Nice en 1012.

Dans son ouvrage Nicaea Civitas, l'historien Pierre Gioffredo (1629-1692), nommé abbé de Saint-Pons en 1690, reproduit un acte de donation rédigé en latin à Lurs, en date du , par le vicomte de Nice Miron, sa femme Odile de Provence et leurs fils Pons (futur évêque de Nice de 1011 à 1030), Bertrand et Miro. Ce document est comme la charte lapidaire de la renaissance du monastère de Saint-Pons de Nice... l'importance des dons et les fautes de rédaction dans les différentes chartes parvenues jusqu'à nous mettent en lumière la décadence matérielle et intellectuelle dans laquelle un siècle d'incursions sarrasines avaient plongé l'abbaye. 

Laugier de Nice dès 1023 est moine de l'ordre de Cluny Son beau-père avait donné la villa de Sarrians à charge pour l’abbaye de construire une église. De 1023 à sa mort Laugier de Nice dirige les travaux qui se terminent en 1037. En 1029, une charte nous apprend que Laugier et Odile donnent à Saint-Pons Revest. En 1032, Laugier et sa femme Odile, font des donations au monastère de Saint-Veran et à l'église de Notre-Dame la Dorée, près du fleuve côtier Loup, diocèse de Vence en 1032.

Mariages et descendance 
Odile de Provence a quatre enfants de son premier mariage avec Miron de Nice:

 Pons (1011 - 1030), évêque de Nice

 Miron II (v.1015 - v.1057), vicomte de Sisteron

 Brémond

 Gerberge (1010 - 1032), épouse de Bérenger, vicomte d'Avignon avec qui elle aura Bérenger, vicomte de Sisteron et Rostaing, évêque d'Avignon.

Elle en a quatre autres de son second mariage avec Laugier de Nice :

 Rambaud de Nice, ou d’Orange ;

 Pierre de Nice, évêque de Sisteron (1043-1059) ;

 Rostan de Nice, coseigneur de Vence, seigneur de Gréolières ;

 Jauccara de Nice, mariée à Amic de Vence-Avignon ;

Ces trois frères donneront à la cathédrale de Nice les églises Sainte-Marie d'Olivula à Villefranche, Sainte-Marie de Beaulieu et Saint-Jean, près de Saint-Hospice. Ils enrichiront aussi les monastères de Saint-Pons de Nice et de La Dorade, ainsi que l'église de Vence.

Généalogie 
  
(le blason des princes d'Orange est un repère, les blasons n'existent pas encore au ) :

 Pons de Mevouillon 
 x Blismodis  
 │
 ├── Humbert évêque de Vaison, jusqu’en 1005 
 │
 ├── Garnier, évêque d’Avignon (976-991) 
 │
 ├── Ison
 │
 └──  (ca 920-986) 
     x Richilde, originaire de l’Uzège
     │
     ├── Féraud de Nice  évêque de Gap  
     │
     ├── Pierre de Mirabel  évêque de Vaison  
     │
     ├── 
     │   └──┄┈ Descendance Mevouillon... 
     │
     ├── Arnoul de Theys
     │   └──┄┈ Descendance Theys... 
     │
     ├── Gérard
     │
     ├── Rambaud 
     │
     ├── Raoul
     │
     └── Laugier de Nice (ca 950-1032) 
         x Odile de Provence (976-1032), fille de 
         │
         ├── Rostaing de Gréolières
         │   └──┄┈ Descendance Gréolières... 
         │
         ├── Pierre de Nice, évêque de Sisteron (1043-1059) 
         │
         ├── Jauccara de Nice
         │   x Amic de Vence-Avignon
         │
         ├── Gerberge de Nice
         │   x Bérenger d’Avignon. 
         │
         └── Rambaud de Nice (1006-1073) 
             x 1032 Accelena d’Apt 
             │
             ├── Laugier d’Apt 
             │   x Amancia de Lacoste-Castellane
             │
             ├── Odila de Nice 
             │   x Boniface de Reillanne
             │
             ├── Gisla de Nice
             │   x Rostaing d'Agoult 
             │   │
             │   └── Laugier d'Agout, évêque d'Apt, croisé 
             │
             ├──   évêque de Sisteron, puis  évêque de Vaison 
             │
             ├── Rostaing de Fréjus
             │   x Accelena de Marignane
             │
             ├── Rambaud de Nice, seigneur de Gréolières (+ jeune)
             │
             x Bélieldis de Marseille
             │
             ├── Amic 
             │
             ├── Guillaume 
             │
             x avant 1045 Azalaïs de Reillanne, veuve de Guilhem d'Agoult 
             │
             └── Bertrand-Rambaud d’Orange 
                 x  1068 Adélaïde de Cavenez, veuve de  
                 │
                 ├── Léger ou Laugerus,  évêque d’Avignon(1124 ou 1126-1142) 
                 │
                 ├── Jausserand Laugier, seigneur de Gréolières	 
                 │
                 x 1064 Gerberge, fille de Foulques Bertrand de Provence 
                 │
                 ├── Pierre
                 │
                 └──  
                     │
                     └── Thiburge d'Orange 
                         x 1126 Guillaume d’Omélas, fils de  
                         │
                         └── Raimbaut d'Orange

Notes

Articles connexes 
 Première maison des comtes d’Orange-Nice

Liens externes

 Sa Généalogie sur la Base Roglo. 
 Alain Venturini Naissance et affirmation du Consulat de Nice..
 
 Notes sur l'origine des comtes d'Orange
 Les origines de la famille Mévouillon

Grands féodaux
Seigneur du Moyen Âge
Personnalité provençale du XIe siècle
Histoire de Nice
Histoire occitane
Naissance en 976
Décès en 1032